Aquis Voconis o Aquae Voconiae era una ciutat romana catalana enmig de la ruta de la Via Augusta, entre Gerunda i Blanda, que fou esmentada als famosos Vasos Apol·linars i a l'itinerari d'Antoní. Es creu que tenia el rang de municipium, ja que segons un text epigràfic tenia ordo decuriorum. Tradicionalment s'ha volgut identificar amb l'actual població de Caldes de Malavella, tot i que no hi ha consens, ja que una part dels investigadors creu que aquest municipi era Aquae Calidae i no pas Aquis Voconis.

Referències 

Història de la Selva
Poblacions romanes de Catalunya